Сихуэла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 17,92 км². Население — 2993 человека (на 2010 год). Расстояние — 20 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается Нуэстро Падре Хесус Насарено.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Excmo. Ayuntamiento de Cijuela
 Situación de Cijuela

Муниципалитеты Гранады